Друга лига Црне Горе У сезони 2017/18 било је дванаесто по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2016/17. из лиге су испала три клуба због смањења Прве лиге на 10 клубова, због чега су из Прве лиге испала три клуба. Из лиге су испали Раднички из Берана и Братство из Подгорице; док је Графичар искључен из лиге. Умјесто њих, у Другу лигу се пласирало Младост Љешкопоље из Подгорице, као побједник баража за пласман у Другу лигу. У Прву лигу за сезону 2017/18. пласирао се Ком из Подгорице, као првак Друге лиге.

Формат такмичења остао је исти као и претходних година, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2018/19, док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са осмопласираном и деветопласираном екипом из Прве лиге на крају сезоне 2017/18. На крају сезоне, из лиге испадају три последњепласирана клуба, због скраћивања Друге лиге са 12 на 10 клубова од сезоне 2018/19.

Клубови у сезони 2017/18.

Резултати

Први и други круг

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Отрант Олимпик - 3 бода;
 Челик -1 бод.
 Морнар је нови прволигаш;
 Дечић испао из Прве у Другу лигу;
 Ибар испада у Трећу лигу (Сјеверна регија);
 Цетиње испада у Трећу лигу (Јужна регија);
 Челик - угасио се.

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Ком - 8 мјесто у првој лиги,
 Петровац - 9. мјесто у првој лиги,
 Младост Љешкопоље - 2 мјесто у другој лиги,
 Ловћен - 3 мјесто у другој лиги.

Домаћин - гост табела

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са деветопласираном екипом из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2018/19. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против осмопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2018/19, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе. Распоред баража утврђен је 28. маја 2018. године, одлучено је да се прве утакмице играју у Подгорици 30. маја, док се реванш утакмице играју 3. јуна.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2018/19. пласирали су се Ловћен са Цетиња и Петровац из Петровца.

Доигравање за пласман у Другу лигу из Треће лиге 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (Јужну, Сјеверну и Средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), најбоља екипа ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће друге двије и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Брсково - првак Сјеверне регије,
 Братство - првак Средње регије,
 Арсенал Тиват - првак Јужне регије.

Бараж мечеви 

У Друга лигу 2018/19. пласирао се Арсенал из Тивта.

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2017/18.